

Geografia 
 Nicholls – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato della Georgia, nella contea di Coffee

Persone 
 Alana Nicholls (1986) – canoista australiana
 Bill Nicholls (1993) – calciatore vanuatuano
 Craig Nicholls (1977) – cantante, compositore e chitarrista australiano
 David Nicholls (1950-2008) – attore britannico 
 David Nicholls (1966) – scrittore, sceneggiatore e autore televisivo britannico 
 Douglas Nicholls (1906-1988) – presbitero laico protestante, politico e in gioventù giocatore di football australiano
 Geoff Nicholls (1948-2017) – tastierista e chitarrista britannico
 Gwyn Nicholls (1874-1939) – rugbista a 15 britannico
 Laura Nicholls (1989) – cestista spagnola
 Melanie Nicholls-King (...) – attrice canadese
 Mikey Nicholls (1985) – wrestler australiano
 Morgan Nicholls (1971) – musicista britannico
 Olivia Nicholls (1994) – tennista britannica
 Stan Nicholls (1949) – scrittore britannico 
 Thomas Nicholls (1825-1900) – scultore britannico